Scuticaria (orchideeën), een geslacht uit de subtribus Maxillariinae van de Orchideeënfamilie (Orchidaceae).
Scuticaria (vissen), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de Muraenidae (Murenen).